Die Baseball-Bundesliga 2003 begann am 13. April 2003 und endete am 27. September 2003.
Deutscher Meister wurden, zum dritten Mal in Folge, die Paderborn Untouchables, die ebenfalls Nordmeister wurden. Südmeister wurden Rekordmeister Mannheim Tornados.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 

Endstand

1. Bundesliga Süd Play-downs 

Endstand

Play-offs 

Spielübersicht

Einzelnachweise

Weblinks 
 Baseball-Bundesliga: Statistikarchiv

2003
Baseball 2003
Sportsaison 2003